

Aziende 
 Babble – azienda telefonica britannica

Internet 
 Babble.com – sito per genitori statunitense

Musica 
 Babble – gruppo musicale britannico e neozelandese
 Babble – album di Coyne & Krause del 1979
 Babble – album dei That Petrol Emotion del 1987

Pagine correlate 
 Bubble